Pissy peut désigner : 
Pissy, la commune française du département de la Somme.
Pissy, la commune du Burkina Faso.